Verticillium — рід грибів родини Plectosphaerellaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Класифікація 
До роду Verticillium відносять 228 видів:

Примітки

Джерела 

 Nees von Esenbeck, C.D.G. 1817. System der Pilze und Schwämme. :1-334 - P.56

1817 у науці